Forum oder im Plural Foren steht für:

 Forum (Platz), in der römischen Antike der Stadt- und Marktplatz, oft der Ort für Gerichte oder Volksversammlungen
 Forum (Kultur), realer oder virtueller Ort zur Kommunikation
 Internetforum, als Kurzform
 Kunstforum, als Kurzform
 Wissenschaftsforum, als Kurzform
 Forum, in der Rechtssprache der Gerichtsstand
 Forum (Kirchenrecht), in der römisch-katholischen Kirche Geltungsbereich des kanonischen Rechts sowie die kirchliche Gerichtsbarkeit
 Forum Media Group, deutsches Medienunternehmen

 Das Forum, pazifistische Literaturzeitschrift (1914–1929)
 Neues Forum, als Kurzform, deutsche Partei

Örtlichkeiten:
 Forum Duisburg, Einkaufszentrum
 Forum (Leverkusen), Stadthalle und Kulturzentrum, Nordrhein-Westfalen
 Forum de Montréal, Multifunktionsarena in Kanada
 Forum Romanum, Platz in Rom, Italien
 Forum Tiberii, Marktplatz des Tiberius bei Bad Zurzach
 Forum Wetzlar, Einkaufszentrum
 Kia Forum, Sportarena in Inglewood, Los Angeles County, USA

FORUM steht für:
 FORUM, europäisches Forschungssatellitenprojekt
 FORUM (Zeitschrift), Zeitschrift des Zentralrats der FDJ (1947–1983)
 FORVM, österreichische Kulturzeitschrift (1954–1995), NEUES FORVM (1966–1979)

Siehe auch:
 Kulturforum (Begriffsklärung)